Saint Philémon désigne plusieurs saints chrétiens :
 Philémon de Thèbes († 305), joueur de cithare, martyr, pendu à un arbre et criblé de flèches, à Thèbes en Égypte sous Dioclétien, en même temps qu'Apollonius de Thèbes, le gouverneur Arien et ses quatre gardes du corps ; fêté localement le 14 décembre.
 Philémon de Colosses (, riche habitant de Colosses en Asie Mineure ; fêté localement le 22 novembre.

Références

Voir aussi